Alessia Patuelli (2002) – ciclista italiana
 Antonio Patuelli (1951) – imprenditore e giornalista italiano
 Luca Patuelli, nome d'arte  Lazylegz (1984) – danzatore di strada canadese
 Plinio Patuelli (1922) – ex calciatore italiano